Sarby bezeichnet einen Ort in Polen:

 Sarby (Przeworno) in der Woiwodschaft Niederschlesien, deutsch Schreibendorf, im Kreis Strehlen

Sarby ist der Familienname folgender Personen:

 Rickard Sarby (1912–1977), schwedischer Konstrukteur von Kanubooten und Segler